Bentzin steht für:

 Bentzin, eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Bentzin ist der Familienname folgender Personen:
 Benno Bentzin (1929–1991), deutscher Schauspieler
 Curt Bentzin (1862–1932), deutscher Unternehmer und Kamerahersteller

Siehe auch:
 Benzien
 Benzin
 Bentzien